У́голь — многозначный термин:
 Активированный уголь
 Белый уголь
 Древесный уголь
 Ископаемый уголь
 Антрацит
 Бурый уголь
 Каменный уголь
 Шунгит
 Фюзен — уголь бересклета.

См. также 
 Углерод
 Технический углерод
 Сажа
 Уголёк (значения)